Tiryaki ist der Familienname folgender Personen:

 Mustafa Tiryaki (* 1987), englisch-türkischer Fußballspieler
 Tuana Naz Tiryaki (* 2006), türkische Kinderdarstellerin